Żołędowo (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Bydgoski, woiwodschap Kujavië-Pommeren
 Żołędowo (powiat Drawski), een plaats in het Poolse district Bydgoski, woiwodschap West-Pommeren
 Żołędowo (powiat Płoński), een plaats in het Poolse district Bydgoski, woiwodschap Mazovië